Чемпионат Германии по фигурному катанию 2016 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2015—2016.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат проходил в Ледовом дворце спорта с 12 по 13 декабря 2015 года в одном из крупнейших городов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Эссене. Это четвёртый чемпионат Германии который принимал этот город. Последний раз город принимал чемпионат ФРГ в 1968 году.

Изначально там планировались соревнования и среди юниоров; однако позднее юниорский чемпионат был перенесён в столицу Германии Берлин.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты и время соревнований
 Результаты чемпионата 2016 года на сайте немецкого союза конькобежцев

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2015 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Эссене
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Декабрь 2015 года
Спорт в Германии в 2015 году